Kaiba bezeichnet

 Muftah Muhammad Kaiba, einen libyschen Politiker
 Kaiba (Anime), eine Anime-Fernsehserie